— надсемейство жуков из инфраотряда . Включает более 60 000 видов.

Описание 
Большая и разнообразная группа жуков, имеющих длину от 1 до 80 мм, но как правило меньше 1 см. Характерной чертой большинства представителей этой группы является вытянутая передняя часть головы, так называемая головотрубка. Включает множество опасных вредителей сельского, лесного хозяйств и кормовых запасов: Яблонный цветоед, Короед-типограф, Букарка плодовая, и другие.

Филогения надсемейства Curculionoidea основанная на исследовании последовательности рибосомальных генов 18S и морфологических данных выглядит следующим образом:

Палеонтология 
В ископаемом состоянии надсемейство встречается со средней юры. По состоянию на 2015 год было описано 895 ископаемых видов Curculionoidea, большая часть из которых (722 вида) происходит из кайнозоя и балтийского янтаря (118 видов). Древнейшие Curculionoidea описаны из юрского периода Китая и Казахстана. Большинство семейств впервые появляются в нижнем мелу.

Классификация 
11 семейств (три ископаемых). В 2022 году в ходе интегрирования данных филогеномики и палеонтологии была разработана новая классификация жесткокрылых, в которой надсемейство Curculionoidea сближается с Chrysomeloidea и вместе с ним включено в серию Cucujiformia.

 Семейство Cimberididae
 Семейство 
 включая † Eccoptarthridae в ранге подсемейства Eccoptarthrinae
 Семейство 
 Семейство 
 Семейство † Mesophyletidae
 Семейство 
 включая Rhynchitidae (Букарки) в ранге подсемейства Rhynchitinae
 Семейство Caridae
 Семейство 
 включая Apionidae (Семяеды) в ранге подсемейства Apioninae
 включая Ithyceridae (Итицериды) в ранге подсемейства Ithycerinae
 Семейство 
 включая Scolytidae (Короеды) в ранге подсемейства Scolytinae
 
 включая Platypodidae (Плоскоходы) в ранге подсемейства Platypodinae
 Семейство † Ulyanidae
 Семейство † Obrieniidae

Ранние классификации группы на уровне семейств были основаны на работах Kuschel с дополнениями Marvaldi et al. и в них некоторые подсемейства рассмтаривались в статусе отдельных семейств (короеды, плоскоходы, семяеды).
В России наибольшим числом видов представлены Долгоносики (1560 видов) и Короеды (250 видов).

Примечания

Литература 
 Lawrence, J. F. and A. F. Newton. 1982. Evolution and classification of beetles. Annual Review of Ecology and Systematics 13: 261—290.
 Marvaldi, A. E. and J. J. Morrone. 2000. Phylogenetic systematics of weevils (Coleoptera: Curculionoidea): a reappraisal based on larval and adult morphology. Insect Systematics & Evolution 31: 43-58.
 Marvaldi, A. E., A. S. Sequeira, C. W. O’Brien, and B. D. Farrell. 2002. Molecular and morphological phylogenetics of weevils (coleoptera, curculionoidea): do niche shifts accompany diversification? Systematic Biology 51(5):761-85.

Ссылки 
 Curculionoidea на сайте BioLib
 Curculionoidea на сайте Tree of Life —
 Атлас жуков России: надсемейство Curculionoidea

Разноядные жуки